Henna (Haenna), ókori város Szicíliában, ma Enna Olaszországban
 Henna (Lawsonia inermis), a füzényfélék családjába tartozó növényfaj
 Hennafestés, a henna bőrre való felvitele, a testfestés egyik ideiglenes fajtája
 Henna, keresztnév